Rainmühle ist der Ortsname von

 Rainmühle (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Rainmühle (Königsberg in Bayern), Ortsteil der Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge, Bayern